Grand Prix Hassan II 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2012 roku w Casablance na kortach ziemnych o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Maroku